Tomislav ist der Name folgender Personen:

 Tomislav († 928), erster kroatischer König
 Tomislav II. (1900–1948), designierter König von Kroatien, siehe Aimone, 4. Herzog von Aosta und Herzog von Spoleto
 Tomislav Bekić (1935–2008), jugoslawischer bzw. serbischer Germanist und Übersetzer
 Tomislav Erceg (* 1971), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Ivančić (1938–2017), kroatischer katholischer Theologe
 Tomislav Kocijan (* 1967), österreichischer und kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Marić (* 1973), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Miličević (* 1979), amerikanischer Gitarrist
 Tomislav Nikolić (* 1952), serbischer Politiker
 Tomislav Piplica (* 1969), bosnisch-herzegowinisch/kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Stipić (* 1979), kroatischer Fußballtrainer
 Tomislav Zivic (* 1979), kroatischer Fußballspieler

hr:Tomislav (razdvojba)